Mitterweg ist der Name folgender Orte in Bayern:

 Mitterweg (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim
 Mitterweg (Rohrdorf), Ortsteil der Gemeinde Rohrdorf, Landkreis Rosenheim
 Mitterweg (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Mittelweg